Анатолий Дмитриевич Сторожев (1933—2007) — первооткрыватель нефтяных месторождений, лауреат Ленинской премии (1970).

Биография 
Родился 31.01.1933 в Уфе.

Окончил Свердловский горный институт (1955).
 1955—1956 лаборант, инженер-гидрогеолог гидрологической партии Тюменской ГПЭ.
 1956—1960 старший гидрогеолог, начальник партии по опробованию скважин Березовской КГРЭ.
 1960—1966 главный геолог Шаимской НРЭ.
 1966 начальник Кондинской НРЭ.
 1966—1975 начальник производственного отдела по освоению скважин Главтюменьгеологии.
 1975—2000 руководитель отдела, зав. отделом, зав. отделением промысловой геологии и геофизики института, ведущий научный сотрудник ЗапСибНИГНИ.
 2000—2002 ведущий научный сотрудник ЗапСибБурНИПИ.

Кандидат геолого-минералогических наук (1972).

При его участии открыты месторождения в Березовском газоносном и Шаимском нефтеносном районах.

За открытие крупных месторождений нефти в Среднем Приобье и ускоренную подготовку промышленных запасов в составе коллектива в 1970 г. присуждена Ленинская премия. Награждён орденом «Знак Почёта» (1966), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1984), «Ветеран труда» (1984). Отличник разведки недр (1983). Первооткрыватель месторождения (1970, Шаимская группа).

Источники 
 Биография Великого подвига: Тюменская геология: Годы. Люди. События (1953—2003).-Сред.-урал. кн. изд-во,2003. — 688 с. : цв.ил, фото.цв. — ISBN 5-7529-0058-1 — С.616
 http://gcbs.ru/cbs/pub/Personalii/Storojev.html
 http://ww.muzgeo.ru/search%20history/5.pdf

Выпускники Уральского горного университета